Biduedo o Viduedo pueden referirse a varios lugares de Galicia (España):
Biduedo (Baralla), lugar de la parroquia de Piedrafita Camporredondo, en el municipio de Baralla, provincia de Lugo.
Biduedo (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de Ribas del Sil, en el municipio de Nogueira de Ramuín, provincia de Orense.
Biduedo (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de Óutara, en el municipio de Puebla del Brollón, provincia de Lugo.
Biduedo (Puertomarín), lugar de la parroquia de Bagude, en el municipio de Puertomarín, provincia de Lugo.
Biduedo (San Cristóbal de Cea), lugar de la parroquia de Pereda, en el municipio de San Cristóbal de Cea, provincia de Orense.
Biduedo (Trabada), lugar de la parroquia de Balboa, en el municipio de Trabada, provincia de Lugo.
Viduedo (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Logares, en el municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo.
Viduedo (Triacastela), lugar de la parroquia de Lamas, en el municipio de Triacastela, provincia de Lugo.